ARA „Salta” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty podwodne Armada de la República Argentina:
 ARA „Salta” (S-3) – jednostka typu Santa Fé z lat 30. XX wieku, w służbie w latach 1933-1956
 ARA „Salta” (S-31) – jednostka typu 209 z lat 70. XX wieku, w służbie od 1974 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019